W znaczeniu ogólnym różnorodność, na przykład:
 pluralizm polityczny
 pluralizm teoretyczny
 pluralizm (filozofia)
 pluralizm (socjologia)